Az Izmael jelentései:

 Izmael (Ábrahám fia)
 Izmael (keresztnév)
 Izmael (könyv)